Thomas Brown kan syfta på:

Thomas Brown (filosof) – brittisk filosof
Thomas Brown (politiker) – amerikansk politiker, guvernör i Florida 1849-1853
Tom Brown – amerikansk tennisspelare